Dinaelurus (Динаелурус — „страшна мачка”) је изумрли род мачколиких звијери, из изумрле потпородице Nimravinae унутар изумрле породице Nimravidae, који је у периоду касног Олигоцена настањивао подручје Сјеверне Америке.

Етимологија назива 
Назив овог рода води поријекло од:
 старогрчке ријечи деинос (стгрч. -{δεινός}-), што значи страшан,
 и старогрчке ријечи аилоурос (стгрч. -{αἴλουρος}-), која значи мачка.

Опис 
Врста Dinaelurus crassus је у просјеку тежила до 35 kg, достизала дужину до 1,3 m и имала је ноге дужине 80 cm. Лобања ове врсте је веома широка, са кратким лицем и великим носницама. Зуби ове врсте су конусног облика. Ова врста је имала витку грађу костура. Врста Dinaelurus crassus се кретала дигитиградно.

Понашање и палеоекологија 
Врста Dinaelurus crassus је била моћан предатор који је брзо гонио свој пљен, слично као што то ради данашњи гепард.

Систематика

Класификација

Филогенија 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе рода Dinaelurus.

Временска распрострањенст

Види још 
 Класификација сисара
 Nimravinae

Референце

Спољашње везе 

Nimravidae
Изумрли сисари Северне Америке